Яку́тия — может означать следующее:

 Якутия — субъект Российской Федерации.
 Якутская АССР — прежнее название государственного образования на территории Якутии, существовавшее в советское время.
 Якутская область — название административной единицы Российской империи.
 «Якутия» — футбольный клуб из Якутска.
 «Якутия» — российский авиаперевозчик.
 «Якутия» — ежедневная республиканская газета.
 (2607) Якутия — астероид.
 «Якутия» — название парохода «Пётр Великий» с 1954 по 1975 год.
 Якутия (атомный ледокол проекта 22220) — российский атомный ледокол.

См. также 
 Якут (значения)
 Якути (Артукид)